|-
| 133201 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133202 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133203 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133204 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133205 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133206 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133207 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133208 - || || 25 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133209 - || || 25 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133210 - || || 25 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133211 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133212 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133213 - || || 26 d'agost, 2003 || Črni Vrh || H. Mikuž
|-
| 133214 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133215 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133216 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133217 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133218 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133219 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133220 - || || 25 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133221 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133222 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133223 - || || 25 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133224 - || || 25 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133225 - || || 25 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133226 - || || 27 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133227 - || || 29 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133228 - || || 31 d'agost, 2003 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines
|-
| 133229 - || || 28 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133230 - || || 28 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133231 - || || 31 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133232 - || || 31 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133233 - || || 30 d'agost, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133234 - || || 31 d'agost, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133235 - || || 30 d'agost, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133236 - || || 31 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133237 - || || 31 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133238 - || || 31 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133239 - || || 31 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133240 - || || 31 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133241 - || || 31 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133242 - || || 31 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133243 - || || 2 de setembre, 2003 || Essen || Essen
|-
| 133244 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133245 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133246 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133247 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133248 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133249 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133250 - || || 5 de setembre, 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 133251 - || || 4 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133252 - || || 8 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133253 - || || 14 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133254 - || || 15 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133255 - || || 14 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133256 - || || 15 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133257 - || || 15 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133258 - || || 15 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133259 - || || 15 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133260 - || || 13 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133261 - || || 14 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133262 - || || 3 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133263 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133264 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133265 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133266 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133267 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133268 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133269 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133270 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133271 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133272 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133273 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133274 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133275 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133276 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133277 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133278 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133279 - || || 18 de setembre, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133280 - || || 18 de setembre, 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 133281 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133282 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133283 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133284 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133285 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133286 - || || 17 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133287 - || || 17 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133288 - || || 18 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133289 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133290 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133291 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133292 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133293 - || || 18 de setembre, 2003 || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 133294 - || || 18 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133295 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133296 - || || 19 de setembre, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133297 - || || 19 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133298 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133299 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133300 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
3